Mnogovódnoie (en rus: Многоводное) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 486 habitants. Pertany al districte rural de Djankoi. Fins al 1948 la vila es deia Arteziànskoie.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea